Veinticinco de Mayo of 25 de Mayo kan verwijzen naar:
Spaans voor 25 mei, dag van de revolutie in Argentinië
Veinticinco de Mayo (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires
Veinticinco de Mayo (Buenos Aires), een plaats in gelijknamige partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Veinticinco de Mayo (departement van Misiones), een departement van de Argentijnse provincie Misiones
Veinticinco de Mayo (Misiones), een plaats in de Argentijnse provincie Misiones
Veinticinco de Mayo (La Pampa), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied Puelén in de provincie La Pampa
Veinticinco de Mayo (departement van Chaco), een departement van de Argentijnse provincie Chaco
Veinticinco de Mayo (departement van Río Negro), een departement van de Argentijnse provincie Río Negro
Veinticinco de Mayo (departement van San Juan), een departement van de Argentijnse provincie San Juan